Герб Ртищева и Ртищевского района — официальный символ муниципального образования город Ртищево и Ртищевского муниципального района Саратовской области Российской Федерации. Первый герб города принят в 1994 году, в современном варианте впервые утверждён 1 августа 2001 года. Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 789.

Описание 
Официальное описание герба:

Герб может воспроизводиться в двух равнодоступных версиях: с вольной частью с гербом Саратовской области в верхнем углу; без вольной части. Авторская группа: идея герба — Константин Мочёнов (Химки), Михаил Ваганов (Железнодорожный), компьютерный дизайн — Сергей Исаев (Москва).

Символика 
Село Покровское (Ртищево) — одно из старейших в Саратовской губернии. Центральные элементы — сабли, стрела и подкова символизируют историческое прошлое края и взяты из герба рода Ртищевых. Серебристо-черный шнур, замкнутый в кольцо, означает железную дорогу вокруг города Ртищева. Чёрный цвет — цвет благоразумия, мудрости, скромности, честности и вечности бытия. Серебро в геральдике символизирует также чистоту, благородство, совершенство, мир. Зеленый цвет поля символизирует плодородие, здоровье, жизнь и говорит о том, что район сельскохозяйственный, а также отображает дубравы, которыми известен район, в том числе самыми старыми в области, которым около 200 лет.

История 

Первый герб города Ртищево был утверждён в ноябре 1994 года решением местной администрации. Герб представлял собой изображение буквы «Р», локомотива и хлебного колоса в лазоревом поле, внизу в вольной части вольной части — герб Саратовской области: три положенные в вилообразный крест, сообращённые серебряные стерляди в лазоревом поле. Автором эскиза герба был ртищевский художник Н. А. Фёдоров. Данное геральдическое описание не утвердил Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации, поскольку оно нарушало правила геральдики. 24 апреля 1999 года был объявлен конкурс на лучший эскиз герба Ртищевского района, закончившийся в 2001 году.

1 августа 2001 года Собрание депутатов ОМО Ртищевского района приняло решение № 8-57 утверждающее новый герб объединённого муниципального образования Ртищевского района. В ходе муниципальной реформы 2006 года ОМО Ртищевского района было преобразовано в Ртищевский муниципальный район, состоящий из семи муниципальных образований — одного городского (город Ртищево) и шести сельских поселений. 27 апреля 2006 года, решением Совета муниципального образования города Ртищево № 8-37 «Об утверждении Положения о гербе муниципального образования города Ртищево», герб ОМО Ртищевского района был утверждён гербом муниципального образования города Ртищево. 9 июня 2006 года, решением Собрания депутатов Ртищевского муниципального района № 5-59 «О гербе и флаге Ртищевского муниципального района Саратовской области», этот герб был также утверждён гербом Ртищевского муниципального района.

Комментарии

Примечания

См. также 
 Флаг Ртищева
 Флаг Ртищевского района

Литература 
 Дмитриева Г. Славы и памяти достоин// Перекрёсток России. — ноябрь 1995
 Ожуховская Ю. Городу и району нужен свой герб// Перекрёсток России. — 7 ноября 2002

Ссылки 
 
 Герб Ртищевского района на официальном сайте района
 История герба Ртищева heraldicum.ru
Ртищево
Ртищево
Р
Гербы районов России
Гербы с подковами
Гербы с изображением сабли
Гербы с изображением стрелы